Sedna – divinità Inuit degli oceani
 90377 Sedna – planetoide del sistema solare
 Sedna Planitia – regione del pianeta Venere 
 Sedna I – leggendario Ard ri Érenn, cioè re supremo irlandese
 Sedna II – Ard ri Érenn, cioè re supremo irlandese
 Sedna – DBMS nativo XML